Freeman nebo i Freemann může být:

 Cathy Freemanová (* 1973) – australská sportovkyně, atletka
 Daniel E. Freeman (* 1959) - americký muzikolog, specialista na českou hudbu 18. století
 Freeman Freeman-Thomas, 1. markýz z Willingdonu (1946–2017) – britský státník
 Chico Freeman (* 1949) – americký jazzový saxofonista
 Ian Freeman – více osob
 Jay Freeman (* 1981) – americký programátor
 Jerrell Freeman (* 1986) – hráč amerického fotbalu
 Luke Freeman (* 1992) – anglický fotbalista
 Martin Freeman (* 1971) – britský herec
 Michaela Freemanová (1946–2017) – česká muzikoložka a hudební publicistka
 Michelle Freemanová (* 1969) – jamajská atletka
 Morgan Freeman (* 1937) – americký herec a režisér
 Richard Knill Freeman (1840–1904) – britský architekt
 Robert Freeman (1936–2019) – britský fotograf a grafický designér
 Theodore Freeman (1930–1964) – americký letec a kosmonaut
 Von Freeman (1923–2012) – americký jazzový saxofonista
 Richard Austin Freeman (1862–1943) - anglický spisovatel, psal detektivní a dobrodružné příběhy

křestní jméno
 Freeman Dyson – britský teoretický fyzik a matematik
 Freeman Wills Crofts – britský spisovatel detektivek

jiný význam
 Gordon Freeman, postava počítačové hry Half-Life

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení